El término grao puede referirse a:

 Grao, playa que sirve de desembarcadero.

Lugares de España 
 Grao de Castellón, distrito de la ciudad de Castellón de la Plana;
 Grao (Valencia), barrio de la ciudad de Valencia;
 Grao de Gandía, barrio de la ciudad de Gandía;
 Grau Vell de Sagunto;
 Grao de Moncófar;
 Grao, nombre en asturiano de la ciudad y concejo de Grado, en el Principado de Asturias (10 997 habitantes).